Außenseiter steht für:
 Außenseiter, nicht voll integrierter Zugehöriger einer Gemeinschaft
 Außenseiter (Sport), Wettbewerbsteilnehmer mit geringen Siegeschancen

Außenseiter ist der Titel folgender Werke:
 Außenseiter (Film), deutscher Spielfilm, 1985
 Der Staatsanwalt hat das Wort: Außenseiter, deutscher Fernsehfilm, 1970
 Außenseiter. Zur Soziologie abweichenden Verhaltens, Buch von Howard S. Becker

Siehe auch:
 DieAussenseiter, deutsches YouTube-Comedy-Duo
 Der Außenseiter